Vocalisatie (schrift): het invoegen van klinkertekens in consonantische tekst.
 Uitspraakverandering van een taal, waarbij bepaalde medeklinkers in bepaalde situatie in een klinker veranderd worden.